Venas (Allier), een gemeente in het Franse departement Allier
Venas (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes
Venas di Cadore, een plaats in de Italiaanse gemeente Valle di Cadore